Max Verstappen (coureur), Nederlands-Belgisch autocoureur
Max Verstappen (poppenspeler), Nederlands poppenspeler en producent